puryzm – pojęcie z zakresu językoznawstwa, oznaczające pewną postawę wobec języka
 puryzm – kierunek w malarstwie francuskim, 1916–1925
 puryzm – tendencja w konserwatorstwie zabytków
 puryzm – okres w sztuce między romantyzmem a klasycyzmem, charakteryzujący się dążeniem do prostoty wyrazu i bogatymi treściami duchowymi